Coulier :

 Dave Coulier (né en 1959), acteur américain
 Gilles Coulier (né en 1986), cinéaste belge
 Mark Coulier (né en 1964), maquilleur britannique
 Paul-Jean Coulier (1824-1890), chimiste et pharmacien français

Voir aussi 
 Gilbert Coullier, producteur de spectacles français